Udupi (stad), een stad in de Indiase staat Karnataka
Udupi (district), een district van de Indiase staat Karnataka